Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel Prague Open) van 2021 vond plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 juli in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Petra Kvitová strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Barbora Krejčíková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als achtste geplaatste landgenote Tereza Martincová in twee sets. Krejčíková wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Praag op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, alle drie in dat jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen was als negende geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Tereza Martincová. Haar landgenote Ysaline Bonaventure kwam niet verder dan de tweede ronde – zij verloor van de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de Tsjechische titelhoudsters Lucie Hradecká en Kristýna Plíšková had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hradecká speelde samen met landgenote Marie Bouzková met wie zij het derde reekshoofd vormde, en het toer­nooi won. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Viktória Kužmová en Nina Stojanović in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Hradecká had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Bouzková geen.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Leonie Küng uit Zwitserland bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek, als vierde geplaatst met Conny Perrin uit Zwitserland, bereikte eveneens de tweede ronde maar moest tijdens de tweede set opgeven wegens een dijbeenblessure.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Praag 2021
Praag